Retour en force 1963, est le titre d'un épisode de la saison 5 épisode 13 de la série La Quatrième Dimension diffusé en 1963 ;
 Retour en force, film français de Jean-Marie Poiré sorti en 1980 ;
 Retour en force (Back in Business), film américain de Philippe Mora sorti en 1997 ;
 Retour en force est le titre du premier épisode de la troisième saison de la série Dr House.